Anadarko (Oklahoma)
 Anadarko Petroleum